Aaron Sloman est un philosophe et chercheur en intelligence artificielle, épistémologie et en sciences cognitives. Il est né en Rhodesie du Sud (maintenant Zimbabwe) en 1936. Il a travaillé à l'université de Birmingham et à l'université de Sussex. Il a collaboré avec le biologiste Jackie Chappell sur l'évolution de l'intelligence. Il est désormais "Honorary Professor of Artificial Intelligence and Cognitive Science" à Birmingham.

Biographie

Bibliographie sélective
 J.Chappell and A.Sloman, Natural and artificial meta-configured altricial information-processing systems, in Int. Journal of Unconventional Computing, 3,3,, 2007.  
 A.Sloman, Knowing and Understanding: Relations between meaning and truth, meaning and necessary truth, meaning and synthetic necessary truth, Oxford University DPhil Thesis, 1962 (digitised 2007, Oxford Research Archive), also available with detailed table of contents in html here.
 A. Sloman,  How to derive "Better" from "is", American Phil. Quarterly, 6, , 1969.
 A.Sloman, Interactions between philosophy and AI: The role of intuition and non-logical reasoning in intelligence, Proc 2nd IJCAI, 1971, London. (Reprinted in 'Artificial Intelligence', vol 2, 3–4, , 1971, and in J.M. Nicholas, ed. Images, Perception, and knowledge, Dordrecht-Holland: Reidel. 1977.)
 A.Sloman, The Computer Revolution in Philosophy: Philosophy, science and models of mind, Harvester press and Humanities press, 1978. (Out of print but now online)
 A. Sloman and M. Croucher, 'Why robots will have emotions', Proc 7th IJCAI, 1981, , Vancouver.
 A. Sloman, The structure of the space of possible minds, in The Mind and the Machine: philosophical aspects of Artificial Intelligence, Ed. S. Torrance, Ellis Horwood, 1984, Chichester
 A. Sloman,  What enables a machine to understand?, in Proc 9th IJCAI, Los Angeles, , 1985
 Online presentations
 A. Sloman,  Reference without causal links, Eds. J.B.H. du Boulay, D.Hogg and L.Steels, Advances in Artificial Intelligence – II, Dordrecht, North Holland, , 1987
 A. Sloman, Did Searle attack strong strong or weak strong AI, Eds. A.G. Cohn and J.R. Thomas, Artificial Intelligence and Its Applications, John Wiley and Sons, 1986
 A. Sloman, On designing a visual system: Towards a Gibsonian computational model of vision, in Journal of Experimental and Theoretical AI, 1, 4, , 1989
 A. Sloman and R.L. Chrisley, Virtual machines and consciousness, in Journal of Consciousness Studies, 10, 4–5, , 2003.
 A. Sloman and J. Chappell, The Altricial-Precocial Spectrum for Robots, in Proceedings IJCAI'05, Edinburgh, , 2005.

Liens externes 

Philosophe sud-africain du XXe siècle
Philosophe sud-africain du XXIe siècle
Naissance en Rhodésie
Naissance en 1936
Boursier Rhodes
Membre de l'Association for the Advancement of Artificial Intelligence